El Partido Demócrata Colombiano es un partido político colombiano inspirado en la afrocolombianidad. Fue fundado el 25 de agosto de 2022. Inició como un consejo comunitario llamado «Palenque de La Vereda Las Trescientas y El Municipio de Galapa». Es el primer partido colombiano de origen palenquero. 

En San Basilio de Palenque, el Consejo Nacional Electoral entregó oficialmente la personería jurídica al nuevo partido, que logró también una curul a la Cámara de Representantes con Ana Rogelia Monsalve.

Resultados electorales

Elecciones legislativas

Referencias 

Partidos políticos colombianos de centroizquierda